Alter ego – un altro "sé"

Cinema 

 Alter ego (Doppelganger) – film del 1993 diretto da Avi Nesher

Musica 
 Alter Ego – album di Amanda Lear del 1995
 Alter Ego – album di Doug Aldrich del 2001
 Alter Ego – album di Tyrese del 2006
 Alter Ego – singolo dei Minus One del 2016
 Alter Ego – fabbrica di strumenti ad arco

Altro
 Alter ego – nel diritto, un complesso di prerogative e poteri, che discendono da un'autorità su un altro soggetto mediante affidamento
 Alter Ego – fumetto di John Buscema
 Alter ego – discoteca di Verona
 Un amore impossibile (Alter Ego) – episodio della terza stagione di Star Trek: Voyager
Alter Ego – videogioco del 1986